Purdah ist die:
 englische Bezeichnung für Parda, die in Pakistan und Indien verbreitete Form der islamischen Verschleierung der Frau
 die ehemalige Bezeichnung des britischen Panzers Tetrarch aus dem Zweiten Weltkrieg
 in Großbritannien die Bezeichnung für bestimmte Zeiträume, in denen gewisse Aktivitäten ruhen, siehe Parda